Села:
 Огіївка — Вінницька область, Гайсинський район
 Огіївка — Житомирська область, Бердичівський район
 Огіївка — Харківська область, Сахновщинський район

Див. також 
 Огуївка